Белоре́чка — посёлок в городском округе Верхний Тагил Свердловской области России.

География 
Посёлок расположен в холмистой, преимущественно лесной зоне Среднего Урала, на восточном Срединного Уральского хребта, находится в 7 км на юго-восток от районного центра города Верхнего Тагила, в 3 км на северо-запад от промзоны УЭХК города Новоуральска; к северо-западу от Екатеринбурга и к югу от Нижнего Тагила.

История 

Основан в 1911 году как поселение при Белореченском руднике. В 1913 году была заложена шахта Белая. Медная руда с Белореченского рудника по узкоколейной железной дороге доставлялась на Калатинский медеплавильный завод.

В 1935 году преобразован в рабочий посёлок Белоречка.

Расцвет Белоречки пришёлся на 1950-е годы. В посёлке работали школа, больница, клуб, библиотека, столовая, магазины. До 2006 года между Белоречкой и Кировградом ходил пассажирский поезд.

К 1964 году рудник выработался и был закрыт. Население начало быстро убывать. В посёлке не осталось ни предприятий, ни учреждений социальной сферы.

В 2004 году рабочий посёлок Белоречка отнесён к категории сельских населённых пунктов в составе городского округа Верхний Тагил.

Инфраструктура 
После стремительного упадка посёлка в 1990-х и резкой убыли населения как следствие того были закрыты и снесены поселковый клуб, местная поликлиника, сельская школа и детский сад. В посёлке работают недавно открывшийся фельдшерско-акушерский пункт, отделение почты и один магазин смешанных товаров (сельпо). В посёлке сохранился памятник в честь жертв Великой Отечественной войны.

Транспорт 
До посёлка можно добраться на пригородном автобусе и на такси из районного центра города Верхний Тагил, а также из городов Невьянска и Кировграда.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Верхний Тагил
Бывшие посёлки городского типа Свердловской области